Ameos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ammi visnaga; o
 el nombre común de la planta Ammi majus.